Го́ник — фамилия.

 Гоник, Владимир Семёнович (род. 1939) — журналист, режиссёр, сценарист, писатель.
 Гоник, Лидия Александровна (1936—2020) ― советский и российский педагог.